Cristo de Velázquez puede referirse a:
Obras pictóricas:
Cristo en la cruz (Velázquez), inicialmente en el convento de las Bernardas Recoletas del Santísimo Sacramento de Madrid, 1631.
Cristo crucificado (Velázquez), o Cristo de San Plácido, 1632.
Cristo en casa de Marta y María (Velázquez), 1618.
El Cristo de Velázquez, obra literaria de Miguel de Unamuno, 1930.